Basse-Vendeline est une future commune suisse du canton du Jura, située dans le district de Porrentruy.

La commune doit voir le jour le  de la fusion des deux anciennes communes de Beurnevésin et de Bonfol.

Toponymie 
La commune tire son nom de la Vendeline, une rivière qui traverse les villages de Beurnevésin et de Bonfol.

Références 

Commune du canton du Jura